Флавія Пеннетта виграла титул, перемігши у фіналі Клару Закопалову, яка знялася через травму лівої щиколотки за рахунку 6–4, 5–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Cachantun Cup, одиночний розряд